Anchorman (englisch für „Ankermann, Hauptmoderator“) steht für:

 im englischsprachigen Raum verbreitete Art von Moderator, siehe Moderator #Anchorman 
 Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy, US-amerikanische Filmkomödie von Adam McKay (2004)
 Anchorman – Die Legende kehrt zurück, Fortsetzung von Adam McKay (2014)